«Парад у дома ветерана» (Мини-парад) — всероссийская патриотическая акция, проводимая с 2019 года отдельно для каждого ветерана войны представителями Минобороны, Росгвардии и Юнармии совместно с представителями политических партий, местной администрации и общественными организациями. Одна из форм празднования Дня Победы в России. Небольшой по численности и размаху парад.

История 

Акция «Парад у дома ветерана» впервые была проведена военнослужащими 2-й общевойсковой армии в мае 2019 года в Самаре у домов ветеранов Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не погли прийти на Парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Автором инициативы стал Магомед Саидов.  Первым ветераном, который принял во дворе своего дома мини-парад стал участник Великой Отечественной войны Зиновий Маркович Хайкин, награжденный Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны I степени, боевыми медалями «За отвагу» и «За взятие Кенигсберга».

В ноября 2019 года к акции присоединились юнармейские отряды.  К 7 ноября 2019 года они провели более 140 таких парадов в Самарской области.

В 2020 году «Парад у дома ветерана» провели в разных регионах России не только накануне Дня Победы, но и в дни рождения ветеранов, в День защитника Отечества и даже на 8 Марта — для участниц Великой Отечественной войны. В её рамках в 2020 году прошло более тысячи праздничных мероприятий у домов ветеранов в 50 субъектах Российской Федерации. В нем приняли участи группы людей, сформированные из военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, Росгвардии, подразделений МВД, курсантов и слушателей военных, кадетских и суворовских училищ, активистов военно-патриотических клубов и объединений поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны проведением личных парадов Победы под окнами своих домов.

В 2021 году волонтёры политической партии Единая Россия совместно с представителями Юнармии, Минобороны России и Росгвардии провели парады у домов ветеранов в большинстве регионов России.

Оценки 
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил почетной грамотой инициатора движения «Мини-парад у дома ветерана»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

День Победы